Ткачо́в () — російське прізвище, походить від професії ткача. Персоналії:

Ткачов 
 Ткачов Анатолій Володимирович — полковник медичної служби Збройних сил України, заслужений лікар України.
 Ткачов Борис Сергійович (*1966) — радянський і український футболіст, воротар.
 Ткачов Вадим Мар'янович (1943—2018) — український профспілковий діяч, голова Федерації профспілок транспортників України.
 Ткачов Віталій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачов Володимир Васильович ( 1946) — український генерал-полковник. Командувач військ ППО України.
 Ткачов Володимир Вікторович (1970—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачов В'ячеслав Матвійович (1885—1965) — кубанський військовий діяч, генерал-майор авіації.
 Ткачов Микита Сергійович ( 1993) — український футболіст.
 Ткачов Михайло Петрович (1913—?) — український скульптор.
 Ткачов Сергій Анатолійович ( 1989) — російський футболіст.
 Ткачов Сергій Васильович ( 1958) — український педагог, історик, філолог.
 Ткачов Сергій Миколайович ( 02.04.1965) — російський режисер театру і кіно, сценарист, продюсер, композитор, художник.
 Ткачов Сергій Петрович(1922—2022) — радянський і російський художник, педагог, професор, голова Правління Спілки художників РРФСР. Народний художник СРСР (1983). Академік Академії мистецтв СРСР (1978; член-кореспондент з 1973).

Ткачова 
 Ткачова Людмила Іванівна (нар. 1935) — український історик, дослідниця історії України 1920-1930-х років.
 Ткачова Марія Василівна (1911—1986) — майстер декоративного мистецтва.
 Ткачова Наталія Володимирівна (1916—2004) — радянська і російська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1968).
 Ткачова Світлана Валеріївна (нар. 1984) — російська хокеїстка, захисник. Виступає за «СКІФ» (Нижній Новгород). Майстер спорту з хокею із шайбою.
 Федорчак-Ткачова Марія Василівна (1911—1986) — українська вишивальниця. Заслужений майстер народної творчості УРСР.

Російські прізвища